Nops flutillus  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Центральная Америка: остров Кюрасао на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Длина голотипа самца 5,79 мм (самка до 8,45 мм). На головогруди имеют только 2 глаза. 
Вид Nops flutillus был впервые описан в 1967 году американским арахнологом Артуром Чикерингом (1887—1974) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми видами. Таксон Nops flutillus включён в состав рода Nops MacLeay, 1839.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops flutillus.
 World Spider Catalog : Nops flutillus Chickering, 1967 Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1967 году
Паукообразные Центральной Америки